Stephens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Francis Stephens
 Edith Layard Stephens
 John Stewart Stephens
 John W.W. Stephens